Charnes peut faire référence à : 
 Abraham Charnes (1917-1992), mathématicien américain.
 Jean Antoine de Charnes 1641-1728), chanoine et écrivain français.

 Château de Charnes, dans l'Allier.

Voir aussi